Fargo peut faire référence à :

Toponyme

Fargo, un village du département de Baraboulé.

Fargo, une ville de l'Arkansas ;
 Fargo, une ville du Dakota du Nord ;
 Fargo, une ville de Géorgie ;
 Fargo, ville située en Oklahoma.

Patronyme 

 Brian Fargo (1962-), concepteur de jeux vidéo américain ;
 Heather Fargo (1952-), femme politique américaine ;
 Irene Fargo (1962-2022), chanteuse et actrice italienne ;
 James Fargo (1938-), réalisateur et producteur américain ;
 William Fargo (1818-1881), homme d'affaires américain.

Cinéma et télévision 
 Fargo, un film américain réalisé par Lewis D. Collins en 1952
 Fargo, un film américain réalisé par Joel et Ethan Coen en 1996
 Fargo, un téléfilm américain réalisé par Bruce Paltrow et Robert Palm en 1997.
 Fargo, une série télévisée américaine diffusée sur FX depuis 2014, adaptée du film des frères Coen

Musique 
 Fargo Records est un label indépendant.
 Fargo est un groupe de musique.

Autres 
 Fargo Trucks est une marque disparue du constructeur Chrysler Corporation.
 Fargo est une marque d'imprimantes de badges pvc du constructeur Fargo Electronics.
 Fargo est un patch pour calculatrice.

Homonymie de titre